2 cieki w Polsce:
 Chełst – rzeka, dopływ Łeby w woj. pomorskim, w pow. lęborskim
 Chełst – potok, dopływ Skorej

2 miejscowości w Polsce: 
 Chełst – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Siennica 
 Chełst – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Drawsko

Zobacz też: Chełstowo, Chełsty, Chełstów, Chełstówek